On qualifie de munichois :
 un habitant de la ville de Munich, en Allemagne ;
 en France et de manière péjorative, un partisan des accords de Munich. Le Munichois incarne la faiblesse et le renoncement des représentants des démocraties face à la détermination des partisans des totalitarismes.